Haedicke bzw. Hädicke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hädicke, deutscher Fußballfunktionär
 Kurt Haedicke (1917–1963), deutscher Ingenieur und Sachbuchautor
 Maximilian Haedicke (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler
 Walter Haedicke (1912–1990), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Walter Hädicke (* 1908–1943), deutscher Fußballspieler